Corning puede hacer referencia a varias localidades de Estados Unidos:

 Corning, en el estado de Arkansas;
 Corning, en California;
 Corning, en Indiana;
 Corning, en Iowa;
 Corning, en Kansas;
 Corning, en Misuri;
 Corning, una ciudad en el estado de Nueva York;
 Corning, un pueblo en el estado anterior;
 Corning, en Ohio;
 Corning, en Wisconsin.